Роберто Бариос има више значења:

 Роберто Бариос (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Роберто Бариос (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Роберто Бариос (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Роберто Бариос (Бенемерито де лас Америкас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Роберто Бариос (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Роберто Бариос (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику